Smuts kan som auktorsförkortning betyda:

 Jan Smuts
 Johannes Smuts

Robotskapade auktorsförkortningar